Список 1949 год в телевидении описывает события в мире телевидения в 1949 году.

События 
 29 июня — в Москве была проведена первая внестудийная передача — прямая трансляция футбольного матча со стадиона «Динамо».
 29 ноября — началось вещание сербской государственной телерадиокомпании «Радио-Нови Сад» (ныне — «Радио и телевидение Воеводины»).

Без точных дат 
 В продажу поступили первые телевизоры марки КВН-49.
 Началось вещание общественно-правового вещателя «Радио Титоград» (ныне — «Радио и телевидение Черногории»).

Родились 
 28 июня — Александр Панкратов-Чёрный, советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, поэт и ТВ-ведущий (Балда).
 8 декабря — Николай Самусь, ТВ-знаток (Своя игра), чемпион «Автомобильного кубка-2009» и астроном.

Примечания

Литература 
 «Гибель советского ТВ», Ф. И. Раззаков, 2009, ISBN — 978-5-699-33296-0.